Walentin Nikołajew – rosyjski piłkarz i trener (1921–2009).
 Walentin Nikołajew – rosyjski pisarz (1937–2008).